MacLeod (pronuncia , meklàud) è il cognome di diversi personaggi, reali o fittizi:
John James Rickard Macleod, medico britannico che vinse il premio Nobel per la medicina nel 1923
Ken MacLeod, scrittore di fantascienza scozzese
Ian R. MacLeod, scrittore di fantascienza
Colin Munro MacLeod, genetista canadese, coautore dell'esperimento di Avery-MacLeod-McCarty
Scott MacLeod, rugbista scozzese, nel ruolo di seconda linea
Connor MacLeod, personaggio protagonista del film Highlander - L'ultimo immortale e film successivi
Duncan MacLeod, personaggio protagonista della serie televisiva Highlander, spin-off dell'omonimo film

Note